SXQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Soldotna (Alaska) (Stati Uniti)